Jack Shea – pattinatore di velocità su ghiaccio statunitense
Jack Shea – regista statunitense
Jack Shea – attore statunitense